

События

Римская империя 
 Император: Клавдий (до 13 октября), затем Нерон.
 Консулы: Маний Ацилий Авиола и Марк Азиний Марцелл.
 Консул-суффект: Марк Эфулан.
 Преторианцы и префект претория Секст Афраний Бурр провозгласили императором Нерона, сына Гнея Домиция Агенобарба и Агриппины Младшей.
 Нерон назначил проконсулом восточных провинций Домиция Корбулона.
 Над Римом появилась яркая крупная комета.
 Епископом Константинополя стал Онисим.
 Положено начало искоренению культа друидов в Британии, по свидетельству Светония к этому году друиды уничтожены в Галлии.
 Начались очередные волнения в Иудее.
 Царь Парфии Вологез I поставил царём Армении своего брата Тиридата.
 Согласно преданию, апостол Фома начал проповедь христианства в Индии.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 54 году

Скончались 

См. также: :Категория:Умершие в 54 году
 13 октября — Клавдий — римский император, отравлен своей последней женой Агриппиной.
 Азиз Эмесский — царь Эмесы (42—54)
  — китайский историк
 Домиция Лепида Младшая, мать Мессалины, казнена по навету Агриппины.
 Каратак — пленённый вождь бриттов-катувеллаунов (по другим данным — силуров); умер в Риме
 Ксенофон — врач императора Клавдия, подозреваемый в соучастии убийства Клавдия.
 Марк Юний Силан — консул Римской империи 46 года, отравлен по приказу Агриппины
 Павел Фабий Персик — римский политический деятель, консул Римской империи 34 года (дата смерти приблизительная)
 Стахий — апостол от семидесяти, епископ Византийский, скончался в Константинополе.
  — римский вольноотпущенник, доверенное лицо императора Клавдия, ключевая фигура при устранении Мессалины, убит по приказу Агриппины

См. также